Perilestidae är en familj av trollsländor. Perilestidae ingår i överfamiljen Lestoidea, ordningen trollsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Perilestidae 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Perilestidae